

Sigle 
 Developmental Dysplasia of the Hip – anomalia di sviluppo dell'anca

Codici 
 DDH – codice aeroportuale IATA del William H. Morse State Airport di Bennington (Stati Uniti)
 DDH – hull classification symbol di Destroyer Helicopter cioè cacciatorpediniere portaelicotteri